Charidotella — род жуков из семейства листоедов, насчитывающий около ста видов. В Неарктике распространены 5 видов.

Систематика 
Некоторые виды рода:
 Charidotella actiosa (Spaeth, 1926)
 Charidotella ambita (Champion, 1894)
 Charidotella amicula (Spaeth, 1936)
 Charidotella amoena (Boheman, 1855)
 Charidotella amoenula (Boheman, 1855)
 Charidotella annexa (Boheman, 1855)
 Charidotella atalanta (Boheman, 1862)
 Charidotella atromarginata Borowiec, 2009
 Charidotella bifasciata (Linnaeus, 1758)
 Charidotella bifossulata (Boheman, 1855)
 Charidotella bifoveata (Spaeth, 1926)
 Charidotella bisbinotata (Boheman, 1855)
 Charidotella bistillata (Spaeth, 1936)
 Charidotella bivulnerata (Boheman, 1855)
 Charidotella bordoni Borowiec, 2002
 Charidotella carnulenta (Erichson, 1847)
 Charidotella chanchamayana (Spaeth, 1926)
 Charidotella cingulata (Boheman, 1862)
 Charidotella circumnotata (Boheman, 1862)
 Charidotella conclusa (Boheman, 1855)
 Charidotella connectens (Boheman, 1855)
 Charidotella cyclographa (Boheman, 1855)
 Charidotella discoidalis (Boheman, 1855)
 Charidotella dominicanensis Borowiec, 2011
 Charidotella duplex (Champion, 1894)
 Charidotella ecuadorica Borowiec, 1989
 Charidotella egregia (Boheman, 1855)
 Charidotella emarginata (Boheman, 1855)
 Charidotella ferranti (Spaeth, 1926)
 Charidotella flaviae de Andrade Maia and Buzzi, 2005
 Charidotella fumosa (Boheman, 1855)
 Charidotella glaucina (Boheman, 1855)
 Charidotella glaucovittata (Erichson, 1847)
 Charidotella goyazensis (Spaeth, 1936)
 Charidotella granaria (Boheman, 1855)
 Charidotella guadeloupensis (Boheman, 1855)
 Charidotella hoegbergi (Boheman, 1855)
 Charidotella immaculata (Olivier, 1790)
 Charidotella incerta (Boheman, 1855)
 Charidotella inconstans (Boheman, 1855)
 Charidotella incorrupta (Boheman, 1855)
 Charidotella inculta (Boheman, 1855)
 Charidotella irazuensis (Champion, 1894)
 Charidotella jamaicensis (Blake, 1966)
 Charidotella kesseli Borowiec, 1989
 Charidotella latevittata (Boheman, 1855)
 Charidotella limpida (Boheman, 1855)
 Charidotella linigera (Boheman, 1862)
 Charidotella liquida (Erichson, 1847)
 Charidotella marcidula (Boheman, 1862)
 Charidotella marculenta (Boheman, 1855)
 Charidotella marginepunctata Borowiec, 2004
 Charidotella moraguesi Borowiec, 2007
 Charidotella morio (Fabricius, 1801)
 Charidotella myops (Boheman, 1855)
 Charidotella nigriceps (Spaeth, 1936)
 Charidotella nigripennis Borowiec, 2009
 Charidotella oblectabilis (Spaeth, 1926)
 Charidotella oblita (Suffrian, 1868)
 Charidotella obnubilata (Weise, 1921)
 Charidotella opulenta (Boheman, 1855)
 Charidotella ormondensis (Blatchley, 1920)
 Charidotella pacata Borowiec, 2007
 Charidotella pallescens (Boheman, 1855)
 Charidotella pectoralis (Kirsch, 1883)
 Charidotella pellucida (Boheman, 1855)
 Charidotella peruviana (Spaeth, 1942)
 Charidotella polita (Klug, 1829)
 Charidotella posticata (Boheman, 1855)
 Charidotella praeusta (Boheman, 1855)
 Charidotella proxima (Boheman, 1855)
 Charidotella pudica (Boheman, 1855)
 Charidotella puella (Boheman, 1855)
 Charidotella purpurata (Boheman, 1855)
 Charidotella purpurea (Linnaeus, 1758)
 Charidotella quadrisignata (Boheman, 1855)
 Charidotella rasilis (Spaeth, 1926)
 Charidotella recidiva (Spaeth, 1926)
 Charidotella rubicunda (Guérin-Méneville, 1844)
 Charidotella santaremi Borowiec, 1995
 Charidotella semiatrata (Boheman, 1862)
 Charidotella seriatopunctata (Spaeth, 1901)
 Charidotella sexpunctata (Fabricius, 1781)
 Charidotella sinuata (Fabricius, 1781)
 Charidotella steinhauseni Borowiec, 1989
 Charidotella striatopunctata (Boheman, 1855)
 Charidotella stulta (Boheman, 1855)
 Charidotella subannulata (Boheman, 1862)
 Charidotella submaculata (Boheman, 1855)
 Charidotella subnotata (Boheman, 1855)
 Charidotella subsignata (Boheman, 1862)
 Charidotella succinea (Boheman, 1855)
 Charidotella tricolorata (Champion, 1894)
 Charidotella tuberculata (Fabricius, 1775)
 Charidotella tumida (Champion, 1894)
 Charidotella ventricosa (Boheman, 1855)
 Charidotella vinula (Boheman, 1855)
 Charidotella virgo (Boheman, 1855)
 Charidotella virgulata (Boheman, 1855)

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Щитоноски
Роды жесткокрылых